Huit navires de la Royal Navy ont porté ou auraient dû porter le nom de HMS Africa, d'après le continent du même nom :

 le , un navire de 46 canons en service de 1694 à 1696 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 64 canons lancé en 1761 et revendu en 1774 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 64 canons lancé en 1781 qui participe notamment à la bataille de Trafalgar. Il est démoli en 1814 ;
 le HMS Africa, un ponton nommé ainsi en 1859. Il s'agit du  lancé en 1803 ;
 le , un sloop à hélice lancé en 1862 ;
 le HMS Africa, un croiseur cuirassé de , finalement renommé  deux ans avant son lancement en 1901 ;
 le , un cuirassé de classe King Edward VII lancé en 1905 ;
 le HMS Africa aurait dû être un porte-avions de , mais sa construction est annulée en 1945.

Africa